Теклівська церква — назва багатьох християнських храмів різних конфесій на честь святої первомучениці Теклі.

Україна 
Теклівська церква (Малі Чорнокінці)

Див. також